Il doppio  del Cerveza Club Premium Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Daniel Garza e Eric Nunez erano i detentori del titolo, ma Garza quest'anno non ha partecipato.

Nunez ha giocato con Benjamin Balleret, ma ha perso nel 1º turno.

Juan Sebastián Gómez e Maciek Sykut hanno battuto in finale Andre Begemann e Izak van der Merwe 3–6, 7–5, [10–8].

Teste di serie

  Daniel Muñoz de la Nava /  Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)
  Andre Begemann /  Izak van der Merwe (finale)

  Facundo Bagnis /  Guillermo Durán (primo turno)
  Luis Díaz-Barriga /  Chris Kwon (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Cerveza Club Premium Open 2011